A Good Heart – singolo di Feargal Sharkey del 1985
 A Good Heart – singolo di Elton John del 2016